{{Достопримечательность
 |Тип                      = Комплекс храмов
 |Русское название         = Едди Килисе |Оригинальное название    = 
 |Изображение              = Seven church monastery 3.jpg
 |Подпись изображения      = Руины одного из сооружений комплекса
 |Ширина изображения       = 300px
 |Статус                   = Памятник архитектуры местного значения
 |Страна                   = Азербайджан
 |Название местоположения  = Район
 |Местоположение           = Гахский район
 |Позиционная карта        = Азербайджан
 |Конфессия                = Христианство
 |Основание                = по разным данным, IX век или XI-XIII века
 |Здания                   = остатки девяти сооружений
 |Состояние                = руины
 |Высота                   = 
 |Материал                 = 
 |Сайт                     = 
 |План                     = 
 |Подпись плана            = 
 |Ширина плана             = 
 }}Едди Килисе' ( — семь церквей'') — архитектурный комплекс, состоящий из нескольких культовых сооружений, расположенных в нескольких километрах от селения Лекит Гахского района Азербайджана, на пути к селению Лекит-Кётюклю, в 12 километрах от селения Ках-баш. Согласно распоряжению кабинета министров Азербайджана об исторических и культурных памятниках, является памятником архитектуры местного значения.

Описание 
Несмотря на то, что название комплекса бытует в народе как «Едди Килисе», что означает «семь церквей», здесь отчётливо прослеживаются остатки девяти сооружений. По мнению ряда авторов, это могут быть мавзолеи-часовни, построенные в IX веке. Исследователь Л. Г. Ишханов полагал, что этот комплекс относится к XI—XIII векам.

Кратко описывая эту группу сооружений, ориенталист второй половины XIX века Александр Xаханов в своём отчёте о путешествиях по Кавказу предположил, что Лекит, судя по руинам многочисленных архитектурных сооружений, мог быть центром епископства албанской церкви.

В часовнях верхнего монастыря Едди Килисе имелся склеп-подземелье.

Примечания

Литература 
 
 

Памятники архитектуры Азербайджана
Гахский район
Культовые сооружения Азербайджана
Руины в Азербайджане